Adolenda är ett släkte av insekter. Adolenda ingår i familjen Kinnaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Adolenda